Abhaswaras é uma classe de sessenta e quatro deidades da mitologia hindu. Sua natureza é pouco conhecida.

Mitologia hindu